Carpintería puede referirse a:

 carpintería, taller donde se trabaja con madera para darle distintos usos;
 Carpintería, localidad de la provincia de San Juan, Argentina;
 Carpintería, localidad de la provincia de San Luis, Argentina;
 Carpintería, localidad de los Estados Unidos.